Нья́ла может означать:
 Ньяла () — африканская антилопа из группы винторогих антилоп.
  — бывший населенный пункт в штате Невада, США.
 Ньяла () — город в Судане, административный центр штата Южный Дарфур.
  — аэропорт в Судане.
  — университет в Судане.
 RG-31 Nyala — южноафриканско-канадский бронеавтомобиль.
  — язык в Судане.
  — шрифт в Windows 7.
 Ньяла — западное и восточное наречия языка Лухья, Уганда.